Oberhain bezeichnet:
 Oberhain, einen Ortsteil der Stadt Königsee, im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (Thüringen)
 Langenleuba-Oberhain, einen Ortsteil der Stadt Penig, im Landkreis Mittelsachsen

Siehe auch:
Oberrhein

Obernhain Ortsteil der Gemeinde Wehrheim im Hochtaunuskreis in Hessen

 Oberhaim (Adelsgeschlecht)